Новак Ђоковић је пети пут освојио турнир. У финалу је победио Стефаноса Циципаса резултатом 6:3, 6:4.

Носиоци

 'Новак Ђоковић (победник)
 Стефанос Циципас (финалиста)
 Гаел Монфис (полуфинале)
 Фабио Фоњини (прво коло)

<li>  Роберто Баутиста Агут (прво коло)
<li>  Андреј Рубљов (четвртфинале)
<li>  Карен Хачанов (четвртфинале)
<li>  Беноа Пер (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2020.
Тенис 2020.